В 1995 году сборная России провела 10 матчей (два товарищеских и восемь в рамках отбора на чемпионат Европы 1996 года), одержав 8 побед, сведя один матч вничью и проиграв одну встречу. По итогам отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года россияне досрочно заняли 1-е место в группе и квалифицировались в финальную часть.

Список матчей 
Товарищеский матч

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Товарищеский матч

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Отборочная стадия X чемпионата Европы. Матч группы 8

Замены матчей 
31 мая сборная России должна была сыграть товарищеский матч с Турцией, а 1 августа — с Англией, однако обе встречи сорвались. Если заменой Турции послужила сборная Югославии, то вместо Англии состоялась встреча основного состава сборной России со вторым (победа второго состава со счётом 4:2). Средства от проданных билетов были выделены на ликвидацию последствий землетрясения на Сахалине.

Примечания

Ссылки 
 Сборная России в 1995 году на сайте rusteam.permian.ru

1995